L'Open d'Austràlia 2008 (o Obert d'Austràlia 2008) es va celebrar a Melbourne, des del 14 al 27 de gener de 2008.

Quadre masculí

Quadre femení

Enllaços externs 

 Web Oficial Open d'Austràlia

2008
Competicions tennístiques del 2008